Okręty US Navy o nazwie USS "Metacomet":

Pierwszy "Metacomet" był cywilną jednostką operującą z Fall River (Massachusetts). W momencie kupna przez Marynarkę został przemianowany na "Pulaski".
Drugi "Metacomet" był drewnianym parowcem bocznokołowym, który został zwodowany 7 marca 1863 i sprzedany w 1865.

Metacomet